Indukcija se nanaša na naslednje pojme:
 elektromagnetna indukcija
 lastna indukcija
 medsebojna indukcija
 jedrska indukcija
 matematična oziroma popolna indukcija
 indukcija (logika)